Толбица (Большая Толбица) — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена на реке Толба в 26 км к северу от Пскова, к западу от Гдовского шоссе (автодороги Псков — Гдов, ).

Население

История 
До 28 февраля 2005 года деревня входила в состав упразднённой Залитской волости; с февраля 2005 года по 1 января 2010 года — в состав упразднённой Верхолинской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района